{{Карточка сезона ФК
 |клуб           =  Челси
 |логотип        = 
 |сезон          = 2022/23
 |тренер         =  Томас Тухель<small>(до 7 сентября 2022)<small> Грэм Поттер<small>(с 8 сентября 2022)
 |председатель   =  Брюс Бак
 |владелец       =  Clearlake Capital
 |стадион        = Стэмфорд Бридж
 |лига           = Премьер-лига
 |место          = 7-е
 |кубок 1        = Кубок Англии
 |место 1        = 3 раунд
 |кубок 2        = Кубок Английской футбольной лиги
 |место 2        = 3 раунд
 |кубок 3        = Лига чемпионов УЕФА
 |место 3        = 1/8 финала |бомбардир лига =  Кай Хаверц  Рахим Стерлинг (3)
 |бомбардир всего =  Рахим Стерлинг (5)

 |наибольшее количество зрителей     = 0
 |зрители 1      = 
 |наименьшее количество зрителей     = 0
 |зрители 2      =  
 |Предыдущий    = 2021/22
 |Следующий     = 2023/24
 | 
|pattern_la1        = _chelsea2223h
|pattern_b1         = _chelsea2223h
|pattern_ra1        = _chelsea2223h
|pattern_sh1        = _chelsea2223h
|pattern_so1        = _chelsea2223hl
|leftarm1           = 0000FF
|body1              = 0000FF
|rightarm1          = 0000FF
|shorts1            = 0000FF
|socks1             = FFFFFF
|pattern_la2        = _chelsea2223a
|pattern_b2         = _chelsea2223a
|pattern_ra2        = _chelsea2223a
|pattern_sh2        = _chelsea2223a
|pattern_so2        = _chelsea2223al
|leftarm2           = FFFFFF
|body2              = FFFFFF
|rightarm2          = FFFFFF
|shorts2            = FFFFFF
|socks2             = 140A46
||pattern_la3        = _chelsea2223T
|pattern_b3         = _chelsea2223T
|pattern_ra3        = _chelsea2223T
|pattern_sh3        = _chelsea2223T
|pattern_so3        = _chelsea2223Tl
|leftarm3           = D3BC94
|body3              = D3BC94
|rightarm3          = D3BC94
|shorts3            = D3BC94
|socks3             = FFFFFF
}}Сезон 2022/23 — 109-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 31-й в Премьер-лиге, а также 117-й год со дня основания футбольного клуба.

 Итоги сезона 

 Предсезонная подготовка 
23 мая было объявлено, что клуб покинет тренер вратарей Кристоф Лоллишон, находившийся в клубе с 2007 года.

28 мая, на официальном сайте клуба было опубликовано заявление, о завершение сделки по продаже клуба консорциуму Todd Boehly/Clearlake Capital.

 Тренерский штаб 

 Составы команд 

 Основной состав 

 Трансферы 
 Пришли  Лето'''

Зима

Покинули

Лето

Зима

Ушли в аренду

Лето

Зима

Премьер-лига

Примечания 

2022/2023
Челси